Ха́ссельборг () — шведская фамилия.
 Хассельборг, Анна (род. 1989) — шведская кёрлингистка.
 Хассельборг, Мария («Мио») (род. 1980) — шведская кёрлингистка.
 Хассельборг, Маркус (род. 1986) — шведский кёрлингист.
 Хассельборг, Микаэль (род. 1954) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Хассельборг, Стефан (род. 1949) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 См. также